Cinecittà, een filmstudio in Rome
Cinecitta (bioscoop), een bioscoop in Tilburg